Порт Артур може да се отнася за:
 Порт Артур – град в Австралия
 Порт Артур – град в Канада. През 1970 г. се обединява с гр. Форт Уилям и образува гр. Тъндърбей.
 Порт Артур – град в САЩ
 Порт Артур – исторически град, съществувал на мястото на днешния район Люйшун на гр. Далян (Китай). Бил е арендован от Русия от 1897 до 1904 г. и от СССР от 1945 до 1955 г.
 Порт Артур – защитена местност в България, област Пазарджик